Marcinki – osada leśna (leśniczówka) w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Kobyla Góra.

Zobacz też: Marcinki

Przypisy

Bibliografia 
 TERYT

Kobyla Góra (gmina)